Amélia Rodrigues (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Amélia Rodrigues (schrijfster), Braziliaans schrijfster (1861 - 1926)
Amália Rodrigues, Portugees fado-zangeres (1920 - 1999)